Niemcy:
 Tann – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Tann – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Tann (Rhön) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda

Szwajcaria:
 Tann – miejscowość

Osoby:
 Hilary Tann – brytyjska komponistka
 Siegfried Tann – niemiecki polityk

Inne:
 Tann  -austriacki producent kiełbas i wyrobów mięsnych

Zobacz też:
 Hausen am Tann
 Thann